Jorginho Carvoeiro (1953-1977), Braziliaans voetballer
 Jorge José de Amorim Campos (1964), Braziliaans voetballer en trainer
 Jorginho Putinatti (1959), Braziliaans voetballer
 Jorge Luís da Silva (1965), Braziliaans voetballer
 Jorge Augusto da Cunha Gabriel (1974), Braziliaans strandvoetballer
 Jorge Claudio Conceiçao Rodriguez (1975), Braziliaans voetballer
 Jorge Luíz Pereira de Sousa (1977), Braziliaans voetballer
 Jorge Luiz de Amorim Silva (1979), Braziliaans voetballer
 Jorginho Paulista (1980), Braziliaans voetballer
 Jorge Pereira da Silva (1985), Braziliaans voetballer
 Jorge de Moura Xavier (1991), Braziliaans voetballer
 Jorge Luiz Frello (1991), Braziliaans-Italiaans voetballer
 Jorge Fernando Barbosa Intima (1995), voetballer uit Guinee-Bissau